L'Expert (The Specialist), film de Luis Llosa réalisé en 1994, avec Sharon Stone et Sylvester Stallone
 L'Expert, bande dessinée de Frank Giroud et Brada

Voir aussi